Hechtkopf steht für

 Fischarten der Gattung Hechtköpfe
 die Fischart Hechtkärpfling
 eine Kopfform bei Pferden, typisch für Araber